Stille Hilfe steht für:

 Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte, Hilfsorganisation für NS-Kriegsverbrecher
 Stille Hilfe für Südtirol, Brauchtumsverein